RDG steht für:
 Race Driver: GRID, ein von Codemasters entwickeltes Rennspiel
 Rail Data Grid, Infrastruktur zur Nutzung von bahnrelevanten Daten
 Rail Delivery Group, Verband der Eisenbahnverkehrsunternehmen in Großbritannien
 Reading Regional Airport, Flughafen in Reading (Berks County, Pennsylvania) im US-Bundesstaat Pennsylvania nach dem IATA-Code 
 Rechtsdepesche für das Gesundheitswesen, deutsche juristische Fachzeitschrift
 Rechtsdienstleistungsgesetz, deutsches Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen
 Reinigungs- und Desinfektionsgerät, eine Geräteklasse im Bereich der Medizintechnik
 Rudolf-Diesel-Gymnasium im Augsburger Stadtteil Hochzoll besteht seit 1976 und ist das jüngste staatliche Gymnasium in Augsburg, Bayern
 Landkreis Vorpommern-Rügen ohne die Hansestadt Stralsund (Kfz-Kennzeichen, für Ribnitz-Damgarten)

Abkürzung